Tumbleweeds – film del 1925 diretto da King Baggot
 In cerca d'amore (Tumbleweeds) – film del 1999 diretto da Gavin O'Connor

Pagine correlate 

 Tumbleweed